The Crucified – gruppo musicale statunitense
 Crucified – singolo degli Army of Lovers del 1991
 Crucified – album degli M-Pire of Evil del 2013
 Crucified – album dei Love/Hate del 2014
 Crucified – singolo di Bella & Filippa del 2017